Andrén ist der Familienname folgender Personen:
 Claes Andrén (* 1949), schwedischer Zoologe
 Oscar Andrén (1899–1981), schwedischer Boxer